Droga krajowa nr 38 (Czechy)
 Droga krajowa nr 38 (Dania)
 Droga krajowa nr 38 (Polska)
 Droga krajowa nr 38 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A38